Naselja u Srbiji:
 Vlase (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Vlase (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Donje Vlase, naselje u sastavu općine Palilula
 Gornje Vlase, naselje u sastavu općine Gadžin Han